Ruryk – skandynawskie i ruskie imię męskie, prawdopodobnie pochodzenia germańskiego (Roderyk)
 Ruryk (zm. 879) – książę ruski
 Ruryk Jutlandzki (fl: 841-873) – książę frygijski, książę jutlandzki
 Ruryk Rościsławicz (um. 1092) – książę przemyski
 Ruryk II Wasyl (zm. 1205) – wielki kiążę kijowski, książę owrucki i książę czernihowski
 Rúrik Gíslason (zm. 1988) – islandzki piłkarz
Rosyjskie okręty:
 Ruryk (1815) – rosyjski bryg, uczestnik drugiej ekspedycji dookoła świata Ottona Kotzebue.
 Ruryk (1851) – fregata z okresu wojny krymskiej
 Ruryk (1895) – krążownik pancerny z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
 Ruryk (1909) – krążownik pancerny z okresu I wojny św.